On Probation – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
On Probation – film del 1924 diretto da Charles Hutchison
On Probation – film del 1935 diretto da Charles Hutchison